Königslöw ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Kleinen-von Königslöw (* 1975), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin 
 Otto von Königslöw (1824–1898), deutscher Geiger